Söderbystenen kan syfta på någon av följande runstenar:

Södermanlands runinskrifter 268 – vid Söderby gård, Österhaninge socken
Södermanlands runinskrifter 306 – i Söderby i Salems socken
Gästriklands runinskrifter 13 – i Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle stad, ursprungligen i Sörby (Söderby) i Valbo socken